Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1983 se dispute du 10 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Sylvia Hanika, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1983
Houston
Tennis aux États-Unis en 1983
Sport en janvier 1983